CART sezona 1990 je bila dvanajsta sezona serije CART, ki je potekala med 11. marcem in 14. oktobrom 1990.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Pokal narodov 

1990 v športu
1990